Ray steht für:
 Ray (Familienname), Familienname
 Ray (Vorname), Vorname
 Ray (Roboter), Park-Roboter
 Ray (Zeitschrift), österreichisches Filmmagazin
 Ray (Film), US-amerikanischer Film von Taylor Hackford (2004)
 Ray, Abkürzung für Bookray beim Bookcrossing
 The Ray, amerikanische Comicserie
 Waldjunge Ray, Betrugsfall in Berlin 2011/2012
 Ray (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Teheran im Iran
Kia Ray, Pkw-Modell

Ray ist der Name folgender Orte:
 Ray-sur-Saône, Gemeinde im Département Haute-Saône, Frankreich
 Ráj (Golčův Jeníkov) (Ray), Ortschaft in Tschechien

in den Vereinigten Staaten:
 Ray (Alabama)
 Ray (Arizona)
 Ray (Illinois)
 Ray (Indiana)
 Ray (Kansas)
 Ray (Michigan)
 Ray (Minnesota), im Koochiching County
 Ray (New York)
 Ray (North Dakota)
 Ray (Jackson County, Ohio)
 Ray (Vinton County, Ohio)
 Ray (Texas)
 Ray (Virginia)
 Ray Brook, New York
 Ray Center, Michigan
 Ray City, Georgia
 Ray Junction, Arizona
 Ray Point, Texas

Ray ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:
 Ray-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Ray Promontory, Halbinsel der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Ray River, Fluss in Alaska, Vereinigte Staaten
 Mount Ray, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 River Ray, diverse Flüsse im Vereinigten Königreich

ray steht für:
 Rapaische Sprache (ISO-639-3-Code)

RAY steht für:
 Rothesay (Schottland), IATA-Code des Flughafens Rothesay

Siehe auch: 
 Le Ray
 Rai
 Rey
 Raye
 Schahr-e Rey
 REI
 Wray

Abkürzung